Landy – departament we Francji
 Landes – miasto we Francji